Reprezentacja Kamerunu w piłce ręcznej mężczyzn to narodowy zespół piłkarzy ręcznych Kamerunu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna w Kamerunie
Kamerun
Kameruńskie reprezentacje narodowe